New Salem steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Salem (Massachusetts)
 New Salem (Pike County), Illinois
 New Salem, ehemaliger Ort im Menard County, Illinois, siehe Lincoln’s New Salem
 New Salem (Kentucky)
 New Salem (Louisiana)
 New Salem (Michigan)
 New Salem (North Dakota)
 New Salem (Pennsylvania)
 New Salem (Texas)
 New Salem-Buffington (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Lincoln’s New Salem, Freilichtmuseum im Menard County, Illinois